Andersen Consulting – dawniej departament przedsiębiorstwa doradczego Arthur Andersen, powstał na potrzeby zlecenia od GE w 1953 roku, które to dotyczyło stworzenia studium wykonalności na temat wykorzystywania komputerów do automatyzacji wypłat. Jako pionierzy doradztwa w zakresie nowych technologii i komputeryzacji przedsiębiorstw po dziś dzień zachowali tę specjalizację.  Departament ten oddzielił się od Arthur Andersen dopiero w 1989 roku na podstawie umowy, na mocy której 15% dochodów przekazywano Arthur Andersen. W 1998 roku rozpoczęła się prawna batalia o uwolnienie się od umowy z AA. W wyniku werdyktu Międzynarodowej Izby Handlu (2001) uwolniono się od wszelkich zobowiązań wobec AA, zapłacono 1,2 mld $ odszkodowania oraz zmieniono nazwę na Accenture, zaś 19 lipca 2001 Accenture stała się spółką giełdową notowaną na nowojorskiej giełdzie (New York Stock Exchange – NYSE).

Po roku 2001, Arthur Andersen ponownie odbudował dział konsultingu (zwany "Business Consulting") w ramach swojej organizacji .

Po upadku sieci Arthur Andersen w 2002 roku (w międzyczasie spółka zmieniła nazwę na "Andersen") firmy działające w jej ramach (w tym również odbudowany dział konsultingu) zostały przejęte przez inne firmy Wielkiej Czwórki.

W Polsce połączenie nastąpiło z Ernst & Young, niemniej dział konsultingu jeszcze przez kilka lat działał samodzielnie na polskim rynku pod nazwą Andersen Business Consulting. Ostatecznie połączył się z polską filią Deloitte w 2006 roku.

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Przedsiębiorstwa informatyczne